Orosz ötök : Orosz romantikus zeneszerzők csoportja (19. század). 
 Cambridge-i ötök : Szovjet kémhálózat Nagy-Britanniában az 1940-es, 1950-es években.